Deano peut faire référence à :
 Deano Clavet (né en 1961), boxeur et acteur canadien ;
  (1944-1978), philosophe et enseignant espagnol ;
 James Deano (né en 1979), rappeur, humoriste et chroniqueur belge ;
 , nageuse philippine ;
 , anciennement Deano, personnage de fiction britannique ;
  (né en 1978), ou Deano Yipadee, auteur, musicien et producteur néo-zélandais.

Voir aussi